Rosa 'Leonardo da Vinci' — сорт роз класса флорибунда.

Регистрационное название MEIdeauri.

Сорт создан Аленом Меилендом во Франции, в 1994 году. Назван в честь Леонардо да Винчи.

Патент США №: PP 9980 от 29 июля 1997 года.

Биологическое описание 

Куст прямостоячий, компактный, высотой 70—150 см, шириной 90—120 см.

Цветки диаметром около 7 см, светло-розовые, махровые, квартированные. От 30 до 50 лепестков.

Цветение непрерывное.

Аромат отсутствует, по другим данным с мягким ароматом чайных роз.

Листья зелёные, глянцевые, плотные.

Награды 
Победитель конкурса роз Монца (Италия).

В культуре 
Зоны морозостойкости: от 6b (−17.8 °C… −20.6 °C) до более мягких.

Устойчивость к заболеваниям средняя.

Цветки хорошо переносят дождливую погоду. Может использоваться в качестве штамбовой формы. Рекомендуемая плотность посадки: 3 шт./м².

Болезни и вредители

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Ссылки 
 Rosa 'Leonardo da Vinci' на сайте питомника Kordes-rosen

Примечания 

Leonardo da Vinci